Zonació, en botànica, és la distribució de la vegetació
 Zonació altitudinal, en ecologia, és cadascun dels espais que es van succeint a mesura que augmenta l'altitud
 Zonació (mineralogia), en mineralogia, és una textura